AEGON Classic 2009 — 28-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди женщин, проводящегося в Бирмингеме (Великобритания) и являющегося частью тура WTA в рамках международной серии.

В 2009 году турнир прошёл с 8 по 14 июня. Соревнование продолжало европейскую серию травяных турниров, подготовительную к Уимблдону.

Прошлогодние победительницы:
 в одиночном разряде —  Катерина Бондаренко
 в парном разряде —  Лизель Хубер и  Кара Блэк

Общая информация 
Первым номером посева в одиночном турнире стала Чжэн Цзе (№ 15 в мире на тот момент), однако китайская теннисистка не смогла подтвердить свой статус, уступив в третьем раунде Магдалене Рыбариковой. Для словацкой спортсменки эта победа стала частью пути к финалу, где переиграв ещё одну представительницу Китая — Ли На, она завоевала свой дебютный титул на этом уровне. Прошлогодняя чемпионка — Катерина Бондаренко — не защищала свой титул. Сильнейшими несеянными участницами турнира стали Саня Мирза и Мария Шарапова, добравшиеся до полуфиналов.

Парный приз собрал несколько сыгранных команд, а финал разыграли первый и четвёртый альянс посева, где прошлогодние чемпионки Лизель Хубер и Кара Блэк завоевали свой очередной титул на местных кортах, переиграв Ракель Копс-Джонс и Абигейл Спирс. Сильнейшей несеянной командой чемпионата стал альянс Франческа Скьявоне / Роберта Винчи, добравшийся до полуфинала.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Магдалена Рыбарикова обыграла  Ли На со счётом 6-2, 7-6(2).
 Рыбарикова выигрывает свой дебютный титул в туре ассоциации.
 Ли уступает свой 2-й финал в сезоне и 4-й за карьеру в туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1 
{{Турнир16-Теннис3-bye 
| RD1=Первый раунд
| RD2=Второй раунд
| RD3=Третий раунд
| RD4=Четвертьфинал

| team-width=160
| score-width=15

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= M Саут
| RD1-score03-1=6| RD1-score03-2=1
| RD1-score03-3=7| RD1-seed04=WC
| RD1-team04= К.О’Брайен
| RD1-score04-1=4
| RD1-score04-2=6| RD1-score04-3=65

| RD1-seed05= 
| RD1-team05= Я.Шведова
| RD1-score05-1=7| RD1-score05-2=67
| RD1-score05-3=3
| RD1-seed06=Q
| RD1-team06= Ш.Схеперс
| RD1-score06-1=65
| RD1-score06-2=7
| RD1-score06-3=6

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= А.Аманмурадова
| RD1-score07-1=4
| RD1-score07-2=4
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=13
| RD1-team08= М.Рыбарикова
| RD1-score08-1=6| RD1-score08-2=6| RD1-score08-3= 

| RD1-seed09=10
| RD1-team09= М.Кириленко
| RD1-score09-1=3
| RD1-score09-2=3
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= У.Радваньская
| RD1-score10-1=6
| RD1-score10-2=6
| RD1-score10-3= 

| RD1-seed11= 
| RD1-team11= П.Цетковская
| RD1-score11-1=7
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= С.Форетц
| RD1-score12-1=65
| RD1-score12-2=3
| RD1-score12-3= 

| RD1-seed13=Q
| RD1-team13= А.Родионова
| RD1-score13-1=4
| RD1-score13-2=2
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= Ю.Гёргес
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3= 

| RD2-seed01=1
| RD2-team01= Ц.Чжэн
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= M Саут
| RD2-score02-1=3
| RD2-score02-2=1
| RD2-score02-3= 

| RD2-seed03= 
| RD2-team03= Ш.Схеперс
| RD2-score03-1=7
| RD2-score03-2=1
| RD2-score03-3=3
| RD2-seed04=13
| RD2-team04= М.Рыбарикова
| RD2-score04-1=68
| RD2-score04-2=6| RD2-score04-3=6| RD2-seed05= 
| RD2-team05= У.Радваньская
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=7
| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= П.Цетковская
| RD2-score06-1=3
| RD2-score06-2=5
| RD2-score06-3= 

| RD2-seed07= 
| RD2-team07= Ю.Гёргес
| RD2-score07-1=6| RD2-score07-2=5
| RD2-score07-3=7| RD2-seed08=8
| RD2-team08= С.Эррани
| RD2-score08-1=4
| RD2-score08-2=7| RD2-score08-3=5

| RD3-seed01=1
| RD3-team01= Ц.Чжэн
| RD3-score01-1=610
| RD3-score01-2=4
| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02=13
| RD3-team02= М.Рыбарикова| RD3-score02-1=7| RD3-score02-2=6| RD3-score02-3= 

| RD3-seed03= 
| RD3-team03= У.Радваньская| RD3-score03-1=7| RD3-score03-2=6| RD3-score03-3= 
| RD3-seed04= 
| RD3-team04= Ю.Гёргес
| RD3-score04-1=63
| RD3-score04-2=3
| RD3-score04-3= 

| RD4-seed01=13
| RD4-team01= М.Рыбарикова| RD4-score01-1=6| RD4-score01-2=6| RD4-score01-3= 
| RD4-seed02= 
| RD4-team02= У.Радваньская
| RD4-score02-1=3
| RD4-score02-2=3
| RD4-score02-3= 
}}

 Секция 2 

 Финальные раунды 

 Парный турнир 
  Кара Блэк /  Лизель Хубер''' обыграли  Ракель Копс-Джонс /  Абигейл Спирс со счётом 6-1, 6-4.
 Блэк выигрывает свой 4-й титул в сезоне и 50-й за карьеру в туре ассоциации.
 Хубер выигрывает свой 4-й титул в сезоне и 38-й за карьеру в туре ассоциации.

См. также 
 AEGON Classic

 WTA Тур 2009 года
 Международные турниры WTA

Ссылки 
 Официальный сайт  
 Профиль турнира на сайте WTA  
 

Великобритания
Теннис
Июнь 2009 года
2009